Guémené, Guéméné ou Guéménée est un toponyme breton qui peut se référer à :

Toponyme
Guémené-Penfao, une commune française dans le département de la Loire-Atlantique, chef-lieu du canton de Guémené-Penfao
Guémené-sur-Scorff, une commune française dans le département de Morbihan, chef-lieu du canton de Guémené-sur-Scorff
Guémené, sans autre précision, (orthographié Guéméné) est cité dans le poème d’Aragon, Le conscrit des cent villages, écrit comme acte de Résistance intellectuelle de manière clandestine au printemps 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale
L'impasse Guéménée, une voie du  arrondissement de Paris.
L'hôtel de Rohan-Guémené, un hôtel particulier du  arrondissement de Paris

Patronyme
Prince de Guémené, un titre porté par certains membres de la maison de Rohan.
Madame de Guéméné (1743-1807), la gouvernante des enfants royaux de Louis XVI.

Notes et références